Cieplice (Czechy) – czeskie miasto
 Teplice nad Metují – czeskie miasto
 Turčianske Teplice – miasto powiatowe w środkowej Słowacji 
 Rajecké Teplice – miasto w północnej Słowacji